Molekulska formula -{C19H25NO}- se može odnositi na:

 Dekstralorfan
 Heksapradol
 Levalorfan